Renault VH — французский дизель-поезд. Производился французской компанией Renault в 1933—1934 году. Всего было построено 115 составов. Поезда эксплуатировались во всей континентальной Франции. Последний поезд был выведен из эксплуатации в 1970 году.

Сохранилось всего 2 поезда данной модели:
 Музей «Город поездов» (Мюлуз)
 Историческая железная дорога CITEV (Андюз — Сен-Жан-дю-Гар)

Дизель-поезда Франции
Renault